Die Berner Hallenhandball-Meisterschaften 1949 waren die erste Berner Hallenhandball-Meisterschaften. Die Spiele wurden jeweils am Samstagnachmittag in der Altenbergturnhalle durchgeführt.

Modus 
Aufgrund der kleinen Platzverhältnisse wurde mit fünf anstelle von sechs Feldspielern gespielt. Ein Spiel dauerte zwei mal 20 Minuten. Heutzutage beträgt eine Halbzeit 30 Minuten.

Kategorie A

Rangliste

Spiele

Kategorie B

Junioren

Finalspiel

Einzelnachweise 

1949
Bern